Figi
Malolo – isola delle Isole Mamanuca

 Tanzania
Malolo – circoscrizione della regione di Dodoma
Malolo – circoscrizione della regione di Lindi
Malolo – circoscrizione della regione di Morogoro